Cruden Bay kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Port Erroll, ort, Skottland, Aberdeenshire, 
 Bay of Cruden, vik, Skottland, Aberdeenshire, 
 Cruden Bay – en ort i Aberdeenshire, Skottland

Robotskapade Storbritannienförgreningar